«Гелиос Санз» — словенский профессиональный баскетбольный клуб из города Домжале. В 2007 году стал национальным чемпионом и выиграл Кубок страны.

Достижения 
Чемпионат Словении
  Чемпион (2): 2006/2007, 2015/2016
  Серебряный призёр (2): 2007/2008, 2008/2009Кубок Словении
  Обладатель: 2006/2007
  Серебряный призёр (3): 2007/2008, 2010/2011, 2012/2013

Суперкубок Словении
  Серебряный призёр (3):''' 2007, 2008, 2016

Сезоны

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на Eurobasket.com 

Баскетбольные клубы Словении